Demeter kan henvise til flere artikler:

 Demeter (gudinde) – agerbrugets gudinde i græsk mytologi
 Demeter (biodynamisk) – en kvalitetsmærkning inden for biodynamisk jordbrug
 Dimitrija Demeter, kroatisk digter

Se også:
 De græske guders familietræ

Græsk mytologi